El término Llaguno puede referirse a:

 Llaguno: Una localidad del municipio de Guriezo, España.
 Llaguno: Un apellido.
 Llaguno o Puente Llaguno, esquina de Caracas donde se cruzan las avenidas Urdaneta y Baralt. Esta esquina fue testigo de los sucesos del 11 de abril de 2002.